

Населені пункти та їхні частини
 Пясковець — село в гміні Осташево Новодворського повіту Поморського воєводства
 Пясковець — село в гміні Корше Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пясковець — частина села Дженковиці в гміні Цьмелюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки